Panhuys ist der Familienname folgender Personen:

 Louise von Panhuys (1763–1844), deutsche Pflanzen- und Landschaftsmalerin
 Willem Benjamin van Panhuys (1764–1816), niederländischer Militär, Plantageneigentümer und Generalgouverneur in Suriname